Formiga steht für:

 Formiga (Minas Gerais), Gemeinde im Bundesstaat Minas Gerais, Brasilien

Formiga ist der Name folgender Personen:

 Formiga (Miraildes Maciel Mota; * 1978), brasilianische Fußballspielerin
 Chico Formiga (Francisco Ferreira de Aguiar; 1930–2012), brasilianischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Formica